Ранги — звання і чини у відповідності до Табеля про ранги;
 Ранг — Таксономічна категорія;
 Ранг корабля — вигляд корабля по класифікації військових кораблів.

Математика 
 Ранг графа - поняття в теорії графів;
 Ранг матриці — порядок найбільших відмінних від нуля мінорів цієї матриці;

Див. також 
 Дипломатичний ранг
 Рангові маєтності

Посилання 
 Ранги //